Kieddsuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,89, long 27,36), 
 Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,89, long 27,18), 
 Gieddesuolu (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,28, long 27,23), 
 Gieddesuolu (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,37, long 27,27), 
 Kenttäsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,35, long 27,51), 
 Joensuunkenttäsaari, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar